Mosaïc peut faire référence à :
 « Mosaïc », une collection des éditions Harlequin
 Mosaic, un album de musique rock alternatif du groupe Wovenhand (2006)
 Le parc Mosaïc de Houplin-Ancoisne près de Lille, partie du Parc de la Deûle
 La mosaïculture, art de composer des massifs fleuris
 Mosaic Records, un label américain spécialisé dans le jazz

Voir aussi